Esparcilla puede referirse a:
 el nombre común de la planta Onobrychis viciifolia; o
 el nombre común de la planta Spergula arvensis.